Име Алекс Кибет може се односити на:

 Алекс Кибет (катарски атлетичар), атлетски репрезентативац Катара
 Алекс Кибет (кенијски атлетичар рођ. 1990), атлетски репрезентативац Кеније
 Алекс Кибет (кенијски атлетичар рођ. 1994), атлетски репрезентативац Кеније